Vasco da Gama, portugál tengerész és felfedező

 India
Vasco da Gama, település Goa államban

Sport
 CR Vasco da Gama, brazil sportegyesület Rio de Janeiro-ban
 Vasco de Gama, dél-afrikai labdarúgócsapat Fokvárosban